Premijer Liga (1999/2000) była 6. sezonem w piłce nożnej skupiającym najlepsze drużyny Boszniaków w Bośni i Hercegowinie. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. 5 najlepszych zespołów walczyło razem z 3 najlepszymi klubami Chorwatów o mistrzostwo kraju. Tytułu Premijer Ligi nie obroniła drużyna FK Sarajevo. Nowym mistrzem Premijer Ligi został zespół Jedinstvo Bihać. Drużyna FK Sarajevo nie obroniła także tytułu mistrza kraju. Nowym mistrzem Bośni i Hercegowiny został zespół Brontjo Čitluk.

Tabela końcowa

Finał mistrzostw 
Z Premijer Ligi do finału mistrzostw zakwalifikowały się drużyny: Jedinstvo Bihać, FK Željezničar, FK Sarajevo, Rudar Kakanj oraz Budućnost Banovići.

Natomiast z Prvej Herceg-Bosnej Ligi do finału zakwalifikowały się drużyny: NK Posušje, Brontjo Čitluk oraz NK Široki Brijeg.

Grupa A 

||

Grupa B 

||

Finał 
 13 czerwca 2000:Budućnost Banovići - Brontjo Čitluk 1 - 1
 15 czerwca 2000:Brontjo Čitluk - Budućnost Banovići 0 - 0

Nowym mistrzem Bośni i Hercegowiny został zespół Brontjo Čitluk. Drużyna ta zwyciężyła w dwumeczu, dzięki większej liczbie bramek zdobytych na wyjeździe.

Zobacz też 
 Premijer Liga
 Prva Herceg-Bosna Liga (1999/2000)

Bibliografia 
 

1999 w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie